Osoby:
 Ralph Waldo Emerson (1803–1882), amerykański pisarz, eseista i filozof; jeden z głównych myślicieli kręgu bostońskiego Klubu Transcendentalistów.
 Edward Emerson Barnard (1857–1923), amerykański astronom
 Roy Emerson (ur. 1936), australijski tenisista, zwycięzca 12 turniejów wielkoszlemowych w singlu i 16 w deblu.
 Keith Emerson (1944–2016), brytyjski muzyk rockowy, wirtuoz instrumentów klawiszowych. 
 Emerson Leão (ur. 1949), brazylijski piłkarz, grający na pozycji bramkarza, i trener piłkarski; jako zawodnik z reprezentacją Brazylii brał udział w Mundialach 1970 (mistrzostwo świata), 1974, 1978 i 1986; w latach 2000-2001 był selekcjonerem drużyny narodowej.
 Michael Emerson, amerykański aktor
 Emerson (ur. 1972), właśc. Emerson Moisés Costa - brazylijski piłkarz, grający na pozycji defensywnego pomocnika; był zawodnikiem klubów brazylijskich, angielskich, portugalskich, hiszpańskich, szkockich i greckich, aktualnie występuje w Skodzie Ksanti.
 Emerson (ur. 1976), właśc. Emerson Ferreira da Rosa - brazylijski piłkarz, grający na pozycji rozgrywającego; był zawodnikiem m.in. AS Roma, Juventusu Turyn, Realu Madryt i AC Milan, z reprezentacją Brazylii brał udział w Mundialach 1998 i 2006.

Miejscowości w USA:
 Emerson – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
 Emerson – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Bartow
 Emerson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Emerson – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dakota
 Emerson – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
Gminy w USA:
 Emerson (ang. Emerson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
 Emerson (ang. Emerson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Emerson (ang. Emerson Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Emerson (ang. Emerson Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Emerson (ang. Emerson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk